Игрок сезона английской Премьер-лиги () — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему игроку по итогам прошедшего сезона Премьер-лиги. Победитель выбирается комиссией, которую собирают спонсоры Премьер-лиги, куда включаются члены управляющих органов футбола, представители СМИ и болельщики. Победитель обычно объявляется на второй или третьей неделе мая каждого года.

Первым обладателем награды в 1995 году стал английский нападающий клуба «Блэкберн Роверс» Алан Ширер. Год спустя датчанин Петер Шмейхель из «Манчестер Юнайтед» стал первым вратарём, удостоенным звания лучшего игрока сезона в Премьер-лиге. Французский нападающий «Арсенала» Тьерри Анри стал первым игроком, получившим награду дважды (в 2004 и 2006 году). Кроме него дважды получали звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге игроки «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и Неманья Видич и игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

В рамках спонсорского соглашения данная награда с 1994 по 2001 годы была известна под названием «Игрок года Carling» (), затем — «Игрок года Barclaycard» (), с 2004 по 2016 год — «Игрок года Barclays» (), а в настоящее время называется «Игрок сезона EA Sports» ().

Список победителей

Победы по странам

Победы по клубам

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные награды в Англии
Списки игроков английской Премьер-лиги